Malick Diop peut désigner :
 Malick Diop (1942-), athlète sénégalais ;
 Malick Diop (1954-), magistrat sénégalais ;
 Malick Diop (1971-), homme politique sénégalais.